Finale UEFA Lige prvaka 1997. je bilo 41. po redu finale Kupa/Lige prvaka (četvrto po novom formatu) koje je igrano 22. svibnja 1996. na rimskom Stadio Olimpicu. U finalu su igrali talijanski Juventus i nizozemski Ajax. Utakmica je nakon produžetaka završila rezultatom 1:1, pa su se izvodili jedanaesterci, u kojima je Juventus pobijedio rezultatom 4:2. Ovaj je naslov "staroj dami" bio drugi po redu naslov prvaka Europe. U regularnom dijelu utakmice, golove su postigli Fabrizio Ravanelli za Juve već u 12. minuti utakmice; a rezultat je u 41. minuti izjednačio Ajaxov napadač Jari Litmanen.

Susret

Vanjske poveznice
Sezona 1995./96., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1996.
Rezultati Kupa/Lige prvaka, RSSSF.com
Video-isječci finala 

Liga prvaka 1996.
Nogometne utakmice u Italiji